Questa è una lista di prenomi comuni in Repubblica Ceca e in Slovacchia.

Maschili

A
Adam (Adámek, Ada)
Adolf (Adolfek)
Alan (Alánek)
Albert (Albertek, Bertík)
Aleš
Alexandr (Aleš, Saša)
Alexej (Aleš, Saša)
Alois (Lojza, Lojzík, Lojzek)
Ambrož (Brož, Brožík)
Andrej
Antonín (Tonda, Toník, Tonícek, Tonin)
Arnošt (Arnoštek)
Artur (Arturek)
Augustýn

B
Bartoloměj
Bedřich (Béďa, Béda, Bedríšek)
Benedikt (Ben)
Benjamín
Bernard
Blahoslav (Slávek, Blazek)
Blažej (Blazek)
Bohdan
Bohumil (Bohouš)
Bohumír (Bohouš, Bohuš)
Bohuslav (Bohouš, Bohuš)
Boleslav (Bolek)
Bořek (Bořík)
Boris (Borisek)
Bořivoj (Borek, Borík)
Břetislav (Břeťa, Břetík, Břetěk)
Bronislav (Broněk, Broník)

C
Čeněk (Cenda)
Čestmír
Ctibor
Ctirad (Radek)

D
Dalibor (Libor, Dalek)
Dalimil (Míla)
Daniel (Dan, Danoušek)
David (Davídek)
Dezider
Dobromil
Dobroslav
Dominik
Drahoslav
Dušan (Dušánek)

E
Eduard (Eda, Edík)
Emanuel (Eman, Emánek)
Emil
Erik
Evžen (Evženek, Evža)

F
Felix
Ferdinand (Ferda, Ferdik)
Filip (Filípek, Filda)
František (Franta, Frantík, Fanouš, Fanoušek, Fráňa)

G
Gabriel (Gábin)
Gustav (Gusta, Gustík)

H
Hanuš
Havel (Havlík)
Herbert (Bertík, Herbertek)
Hubert (Bertík, Hubertek)
Hynek

I
Ignác
Igor (Igorek)
Ivan (Ivánek, Váňa, Váňuška)
Ivo (Ivoš)

J
Jáchym
Jakub (Kuba, Kubík, Kubícek, Jakoubek)
Jan (Honza, Honzík, Honzícek, Jenda, Jeňa, Janek, Jeník, Jenícek)
Jarmil (Jarek, Jarda)
Jaromil
Jaromír (Jarek, Jarda, Jaroušek)
Jaroslav (Jarek, Jarda, Jaroušek, Slávek)
Jeroným (Jeronýmek)
Jindrich (Jindra, Jindrísek)
Jirí (Jirka, Jirík, Jirícek, Jíra, Jura, Jiránek, Jiroušek)
Jonáš (Jonášek)
Josef (Pepa, Pepík, Pepícek, Jozka, Joza, Jozánek, Joska)
Julius (Julek)

K
Kamil
Karel (Kája, Karlík, Karlícek, Kájík, Kájínek)
Karol
Kryštof (Kryštüfek)
Květoslav (Květoš)

L
Ladislav (Laďa, Láďa, Ládík, Ládícek, Ládínek)
Leopold (Leo)
Leoš
Libor (Liborek, Libek)
Lubomír (Lubík, Luboš, Lubošek, Lubek, Lubor, Luba)
Lubor (Lubík, Lubek, Luba)
Luboš (Lubík, Lubošek, Luba)
Luděk (Luděcek, Luďa)
Ludomír
Ludvík (Ludva)
Lukáš (Lukášek, Luki)
Lumír (Lumírek)

M
Marek (Marecek, Mara)
Marián
Martin (Martínek)
Matěj (Matýsek, Matoušek)
Matouš (Matoušek)
Maxmilián (Max)
Mecislav
Michal (Míša, Michálek, Miki)
Mikuláš (Mikulášek, Miki)
Milan (Milánek, Milda)
Miloš (Milošek, Míla, Milda)
Miloslav (Milda, Miloš, Slávek)
Miroslav (Mirek, Mirecek, Mirda)
Mojmír

N
Nepomuk
Norbert (Bertík)

O
Oldrich (Olda, Oldík, Olin)
Oleg (Olin)
Ondrej (Ondra, Ondrášek)
Oskar (Oskárek)
Otakar (Ota, Otík, Otakárek)
Otmar (Ota, Otík)
Oto (Otík)

P
Patrik
Pavel (Pavlík, Pavlícek) (Ceco); Pavol (Slovacco)
Petr (Peťa, Péťa, Peťka, Petrík, Petrícek, Peťulka) (Ceco); Peter (Slovacco)
Premysl (Premek)

R
Radek (Radecek, Ráďa, Radoušek)
Radim (Radimek, Ráďa)
Radomír (Radek, Radecek, Ráďa, Radoušek, Mirek)
Radoslav (Radek, Radecek, Ráďa, Radoušek, Slávek)
Radovan (Radek, Radecek, Ráďa, Radoušek)
Rastislav
Rehor (Rehorek, Horek)
René (Renoušek)
Richard (Ríša)
Robert (Rob, Robertek, Bertík)
Roman (Románek)
Rostislav (Rosťa, Rostík, Rostícek)
Rudolf (Ruda, Rudolfek)

S
Samuel (Sam)
Šimon (Šimünek, Šimonek)
Slavomil
Slavomír (Slávek, Sláva)
Soběslav (Slávek)
Stanislav (Standa, Staňa, Slávek, Stanícek)
Štefan (Štefa, Štefek)
Štěpán (Štěpa, Štěpek, Štěpánek)
Svatomir
Svatopluk (Svaťa)
Svatoslav (Svaťa, Slávek)

T
Těchomir
Těchoslav
Teodor (Teo)
Tomáš (Tom, Tomík, Tomášek, Toman, Tománek)

V
Václav (Vašek, Vašík, Venda, Venouš, Venoušek, Véna)
Valdemar (Valda)
Valentýn (Valentýnek)
Vavrinec (Vavrík, Vavrinecek)
Veleslav
Vendelín (Venda)
Viktor (Viki)
Vilém (Vilda, Vilímek, Vilémek, Vilík) (Ceco); Viliam (Slovacco)
Vincenc (Vincek, Vinca)
Vít (Vítek)
Vítězslav (Vítek)
Vladimír (Vláďa, Vládík, Vládícek, Vládínek, Vladimírek)
Vladislav (Vláda, Vládík, Vládícek, Vládínek, Slávek)
Vlastimil (Vlastík)
Vlastislav (Vlastík)
Vojtěch (Vojta, Vojtíšek, Vojtík, Vojtek)
Vratislav (Vráťa)

Z
Zbyněk (Zbyněcek, Zbyňa)
Zdeněk (Zdena, Zdenda, Zdeněcek)
Zdislav

Femminili

A
Adéla (Adélka, Áda)
Adriana (Adrianka, Ada)
Agáta (Agátka)
Albína (Albínka)
Alena (Alenka, Ala, Alca, Ája)
Alexandra (Saša)
Alice
Alzběta (Běta, Bětka, Bětuška, Bětunka, Alzbětka)
Amálie (Amálka, Málinka) (Ceco); Amália (Slovacco)
Anastázie (Stázka, Stázicka, Anka, Anastázka) (Ceco); Anastázia (Slovacco)
Anděla (Andělka)
Andrea (Andrejka)
Aneta (Anetka, Anka)
Anezka
Anna (Anka, Anicka, Andulka, Anca, Aninka, Anuška, Annika)
Antonie (Tonicka, Tonka) (Ceco); Antonia (Slovacco)
Apolenia (Apolenka)

B
Barbora (Barborka, Bára, Barca, Barunka, Baruška)
Beáta (Beátka)
Bedriska
Běla (Bělka, Bělinka)
Berta (Berticka, Bertinka)
Blahoslava
Blanka (Blanicka)
Blazena (Blaza, Blazka, Blazenka)
Bohdana (Bohda, Dana)
Bohumila (Bohuna, Bohunka, Bohuška)
Bohumíra
Bohuslava (Bohunka, Bohuška, Slávka)
Boleslava
Bozena (Bozenka, Bozka, Boza)
Bozidara
Brigita (Brigitka)
Bronislava

C
Cecílie (Cecilka, Cilka, Cílinka) (Ceco); Cecília (Slovacco)

D
Dagmar (Dáša, Dášenka, Dagmarka)
Dalibora
Dana (Danka, Danuška, Danicka, Danulka)
Daniela (Danka, Dana, Danuška, Danicka, Danulka)
Darina (Darinka, Dara, Darka)
Darja
Denisa (Deniska, Deni)
Diana (Dia, Dianka)
Dita (Ditka)
Dobromila (Dobruška, Míla, Milka, Dobra)
Dobroslava
Dominika
Dorota (Dorotka, Dorka)
Doubravka (Dobinka)
Drahomíra (Draha, Drahuška, Mirka, Drahuše)
Drahoslava (Draha, Drahuška, Slava, Drahuše)
Dušana

E
Edita (Editka, Dita, Ditka)
Elena (Ela, Elenka, Lenka, Elka)
Eliška (Ela, Elka)
Emílie (Emilka, Ema, Míla, Milka) (Ceco); Emília (Slovacco)
Erika
Ester (Esterka)
Eva (Evka, Evicka, Evulka, Evinka, Evuška)
Evelína (Eva, Evka, Evelínka)
Evzenie (Evza, Evzenka) (Ceco); Evzenia (Slovacco)

F
Františka (Fanynka, Frantina, Fanka, Fraňa, Fany)

G
Gabriela (Gábina, Gabi, Gabrielka)
Galina
Gita (Gitka)
Gizela (Gizelka)

H
Hana (Hanka, Hanicka, Haninka)
Hedvika (Hedva, Hedvicka)
Helena (Helenka, Hela)

I
Ida
Ilona (Ilonka)
Irena (Irenka, Irca)
Ita
Iva (Ivka, Ivanka, Ivuška)
Ivana (Iva, Ivka, Ivanka, Ivuška)
Iveta (Ivetka, Iva, Ivka, Ivuška)
Ivona (Ivonka, Iva)
Izabela (Izabelka)

J
Jana (Janicka, Janinka)
Jarmila (Jarka, Jarca, Jaruška, Jarunka)
Jaromíra
Jaroslava (Jarka, Jarca, Jaruška, Jarunka, Slávka)
Jindriška (Jindra)
Jiřina (Jirka, Jirinka, Jira)
Jitka (Jiťa, Jituška)
Johana (Johanka, Jana, Hana, Hanka)
Jolana (Jola, Jolanka, Jolka)
Judita (Juditka, Jitka, Dita)
Julie (Julka, Julinka, Julca) (Ceco); Julia (Slovacco)
Justýna (Justýnka)

K
Kamila (Kamilka)
Karina (Karin, Karinka)
Karolína (Karolínka, Karla, Kája, Karlicka, Karca, Kájinka)
Katerina (Katka, Kacenka, Katuška, Káťa, Kaťka, Káca, Kacka)
Klára (Klárka, Klárinka)
Kristína
Kristýna (Kristýnka, Krista, Týna)
Květa (Květka, Květuška, Květuše)
Květoslava (Květa, Květka, Květuška, Květuše)

L
Lada (Laděnka, Laďka, Laduška)
Ladislava
Lara
Laura (Laurinka)
Lenka (Lenicka)
Leona (Leonka, Lea)
Liběna (Liba, Liběnka, Libuška)
Libuše (Liba, Libuška) (Ceco); Libuša (Slovacco)
Lidmila
Liliana (Liana, Lia)
Linda
Livia
L'ubica
Lubomíra
Lucie (Lucka, Lucinka)
Ludmila (Ludmilka, Lída, Lidka, Lidunka, Liduška, Míla, Milka)
Ludmilla
Lýdie (Lidka, Lidunka, Liduška) (Ceco); Lýdia (Slovacco)

M
Magdaléna (Magda, Magdicka)
Mahulena (Mahulenka, Lenka)
Manka
Marcela (Marcelka)
Marfa
Margareta
Mariana (Maruška, Márinka)
Marie (Maruška, Marenka with hacek, Majka, Máňa Mánicka, Márinka) (Ceco); Maria (Slovacco)
Marika (Maricka)
Marina (Marinka)
Marjeta
Markéta (Markétka)
Markta
Marta (Marticka)
Martina (Martinka)
Matylda
Michaela (Michala, Míša)
Milada (Míla, Miladka, Miluška)
Milena (Míla, Milenka, Milka)
Miloslava (Míla, Milena, Milka, Slávka)
Miluše (Miluška, Míla)
Miriam (Mirka)
Miroslava (Mirka)
Mladka
Monika (Monca, Monicka)

N
Nadězda (Naďa, Naděnka, Naďka)
Natálie (Natálka) (Ceco); Natália (Slovacco)
Nataša
Nela (Nelinka)
Nikola (Niki, Nikol, Nikolka)
Nina

O
Oldriška (Olina, Olinka, Olda)
Ol'ga (Olina, Olinka)
Otýlie (Otylka) (Ceco); Otýlia (Slovacco)

P
Pavla (Pavlínka, Pavlicka)
Pavlína (Pavla, Pavlína, Pavlicka)
Petra (Petruša)

R
Radana (Radka, Radanka, Radunka, Raduška)
Radka (Radunka, Raduška, Ráďa)
Radmila (Radka, Raduška, Míla)
Radomíra
Radoslava
Regina
Renáta (Renátka, Renca)
Romana (Romanka, Romca, Romka, Romi)
Rüzena (Rüzenka, Rüza)

S
Sabina (Sabinka)
Sára (Sárinka, Sárka)
Šárka (Šárinka)
Šarlota (Šarlotka)
Silvie (Sylva, Silva, Silvinka) (Ceco); Silvia (Slovacco)
Simona (Simonka, Simca)
Slavěna (Slávka, Slávinka)
Soňa (Sonicka)
Stanislava (Stáňa, Stánicka, Slávka)
Stela (Stelinka)
Štěpánka (Štěpka, Štěpa)
Svatava (Svatka, Svata)
Svatoslava
Světlana (Světla, Světlanka)

T
Taťána (Táňa, Tánicka)
Tereza (Terezka, Terka, Terinka)

V
Václava
Valentina
Valerie (Ceco); Valeria (Slovacco)
Vanda
Veleslava
Věnceslava
Vendula (Vendulka, Vendy)
Věra (Věrka, Věruška, Věrunka)
Veronika (Verunka, Verca)
Viera (Vierka)
Vieroslava
Viktorie (Viktorka, Viki) (Ceco); Viktoria (Slovacco)
Viola (Violka)
Vladěna (Vlaďka, Vladěnka, Vláďa)
Vladimíra
Vladislava
Vlasta (Vlasticka, Vlastinka)

X
Xenie (Ceco); Xenia (Slovacco)

Y
Yveta
Yvona

Z
Zaneta (Zanetka)
Zdeňka (Zdena, Zdenicka, Zdeninka)
Zdislava (Slávka)
Zelmíra
Zina
Zitomíra
Zlata (Zlatka, Zlatuška, Zlatinka)
Zofie (Zofka, Zofinka) (Ceco); Zofia (Slovacco)
Zoila
Zora (Zorka, Zorinka)
Zuzana (Zuzka, Zuzanka, Zuzi)

Cechi
Cechi
Lingua ceca
Prenomi slavi